Delteil est un patronyme porté notamment par :

 Desha Delteil (1899-1980), danseuse classique ;
 Gérard Delteil (1939-), écrivain français de romans noirs, de thrillers et de livres d'anticipation ;
 Henri Delteil (1903-1980), général français ;
 Joseph Delteil (1894-1978), poète et écrivain français ;
 Joseph Delteil (1909-1979), spéléologue français.
 Loÿs Delteil (1869-1927), graveur et historien de l'estampe français.

Homonymie de patronyme